Dionysopolis (Διονυσόπολις) ist der Name mehrerer antiker Orte

 Dionysopolis am Schwarzen Meer, heute Baltschik
 Dionysopolis oder Dionysiopolis in Phrygien, danach ist das Titularbistum Dionysiopolis benannt
 Dionysopolis in Indien, Ptolemaeus und Stephanos Byzantinos genannt
 Dionysopolis in Libyen, nur bei Stephanos Byzantios genannt